Дрю () — англомовне ім'я або прізвище, інколи використовується як скорочена форма імені Ендрю ().

Прізвище 

 Бенджамін Елвін Дрю (; 1962) — астронавт НАСА (США).
 Ґі Дрю (; 1950) — французький легкоатлет, олімпійський чемпіон (1976).
 Джоан Дрю (; 1922—1996) — американська актриса.
 Еллен Дрю (, справжнє ім'я — Естер Лоретта Рей ; 1915—2003) — американська актриса.
 Кенні Дрю (; 1928—1993) — американський джазовий піаніст.
 Ненсі Дрю () — кіно- та літературний персонаж, дівчина-детектив.
 Роберт Дрю (; 1924—2014) — американський режисер, продюсер, журналіст.

Ім'я 

 Дрю Беррімор (; 1975) — американська актриса і кінопродюсер.
 Дрю Галловей (; 1985) — шотландський професійний реслер.
 Дрю Даун (, справжнє ім'я: Дарнел Робінсон; 1969) — американський репер, учасник гурту «The Regime», засновник лейблу «Pimp On Records».
 Дрю Дауті (; 1989) — канадський хокеїст, захисник.
 Дрю Джінн (; 1974) — австралійський веслувальник, олімпійський чемпіон (1996, 2004, 2008).
 Дрю Друрі (; 1725—1804) — британський ентомолог.
 Дрю Карпишин (; 1971) — канадський письменник і сценарист відеоігор.
 Дрю Міллер (; 1984)— американський хокеїст, лівий нападник.
 Дрю Рой (; 1986) — американський актор.
 Дрю Стаффорд (; 1985) — американський хокеїст, правий нападник.
 Дрю Фуллер (; 1980) — американський актор і колишня модель.

Інше 
 Ле Дрю () або Егюіль дю Дрю (, букв. «голка Дрю») — гора у масиві Монблан (Французькі Альпи).
 23452 Дрю (23452 Drew) — астероїд головного поясу, відкритий 18 серпня 1988 року.